Наяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь.
 Наяк () —  селище в США, в штаті Нью-Йорк, округ Рокленд.